Amerikai Egyesült Államok
 Coney Island (Minnesota)
 Coney Island (Missouri)
 Coney Island (Brooklyn), New York